Piotr Andreïevitch Tolstoï (1645-1729), homme d'État russe ;
 Piotr Aleksandrovitch Tolstoï (1769-1844), homme politique et général russe ;
 Piotr Olegovitch Tolstoï (né en 1969), homme politique, journaliste et producteur russe.

Voir aussi 
 Famille Tolstoï